Владимир Рязанов:
 Рязанов, Владимир Александрович (1903—1968) — российский и советский гигиенист.
 Рязанов, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский и российский математик, профессор МГУ и МФТИ.
 Рязанов, Владимир Дмитриевич (1869—1925) — русский и советский геолог, профессор Московской горной академии.